One Hundred Years from Now (album), een muziekalbum uit 2007 van de Amerikaanse artiest Dennis DeYoung
 One Hundred Years from Now, een liedje geschreven door Gram Parsons, verschenen op het album Sweetheart of the Rodeo (1968)
 One Hundred Years from Now (film), een korte film uit 1929, geregisseerd door David Aylott en E.F. Symmons
 A Hundred Years from Now, een compilatiealbum met muziek van Elvis Presley